Catenaccio – asta metallica che scorrendo tra due guide fissate alla porta ne rafforza la chiusura
 Decreto-catenaccio – altro nome del decreto legge, regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400
 Catenaccio – cognome italiano
 Catenaccio – in un articolo di giornale si tratta di un secondo titolo posto sotto a quello principale
 Catenaccio glaciale – rilievo sporgente all'interno di un alveo glaciale
 Catenaccio – torrente, immissario del fiume Marta, in provincia di Viterbo

Sport 
 Catenaccio – schieramento del gioco del calcio caratterizzato da una spiccata propensione difensiva
 Catenaccio 5-4-1 – modulo di gioco del calcio, talvolta impropriamente detto il catenaccio

Pagine correlate 
 Catena

Altri progetti